am, AM, a.m., A.M. – anglosaskie określenie pory dnia (od łac. ante meridiem, przed południem)
 am – attometr, jednostka długości
 Am – ameryk, pierwiastek chemiczny
 Am – akord a-moll w muzyce
 AM – jeden z rodzajów modulacji
 AM – kategoria prawa jazdy
 AM – skrót od łacińskiego Anno Mundi, oznaczający datę roczną w kalendarzu żydowskim
 AM – album Arctic Monkeys

Uczelnie wyższe 
 AM – akademia medyczna
 AM – akademia morska
 AM – akademia muzyczna